Natho steht für:
 Natho (Dessau-Roßlau), Ortsteil von Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Eberhard Natho (1932–2022), deutscher evangelischer Theologe
 Silke Natho (* 1972), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Nato (Begriffsklärung)